Степан Дмитриевич Хрипунов (24 июня 1995, Екатеринбург, Россия) — российский хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев»  ». В настоящий момент является игроком хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Карьера 
Степан Хрипунов начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в составе уфимского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Толпар». В своём дебютном сезоне Степан провёл на льду 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 21 (7+14) очко, также сыграл в розыгрыше плей-офф 6 матчей, набрав 5 (2+3) очков.

30 апреля 2017 года истек его контракт с «Салаватом Юлаевым». Форвард получил квалификационное предложение, которое Степан принял 24 мая. Новый контракт был подписан на 2 года.

9 октября 2017 Хрипунов был обменян в московский «Спартак» на Владимира Бобылева. Позже в тот же день он был продан в «Автомобилист».

27 мая 2019 года Хрипунов продлил контракт с «Автомобилистом» на два года. Контракт носит двусторонний характер.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте r-hockey.ru
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Толпар»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Автомобилист»